Kōhei Kawata – calciatore giapponese
 Satoshi Kawata – accademico e ricercatore giapponese
 Taeko Kawata – doppiatrice giapponese